Tankow ist der Name folgender Orte: 
 Tankow (Ummanz), Ortsteil der Gemeinde Ummanz in Mecklenburg-Vorpommern
 Tankow, ehemals im Landkreis Friedeberg Nm., Dorf in der Woiwodschaft Lebus in Polen; siehe: Danków (Strzelce Krajeńskie)